Messenger se poate referi la:

MESSENGER, o sondă spațială

Messenger, client de mesagerie instantă produs de Yahoo!